KFC Sint-Lenaarts is een Belgische voetbalclub uit Sint-Lenaarts. De club werd opgericht in 1917 en is aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 1357. De club heeft groen-geel als clubkleuren. Tot het seizoen 2006/2007 speelde Sint-Lenaarts in de provinciale reeksen. Sindsdien speelt de club in de nationale reeksen, met als hoogtepunt een seizoen in Tweede amateurklasse, in 2017/2018. In het seizoen 2021/22 speelde de club in Derde amateurklasse.

Geschiedenis
Tot de vroege voetbalactiviteiten in Sint-Lenaarts hoorde onder meer het oprichten van een velo- en voetbalclub rond 1916, in het gehucht Eester. In 1917 ging de voetbalafdeling al zijn eigen weg. Aanvankelijke speelde men vriendenmatchen, maar in de jaren 20 sloot de club uiteindelijk aan bij de Belgische Voetbalbond en ging men in competitie spelen.

FC Sint-Lenaarts bleef de rest van de 20ste eeuw in de provinciale reeksen spelen.  

Op 7 mei 1995 wint Sint-Lenaarts wint voor de eerste maal in zijn bestaan de "Beker van Antwerpen" nadat het de finale wint van Nieuwmoer met 1-0. De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van Wuustwezel. De 14 spelers die voor de 1-0 overwinning zorgde waren: Werner De Peuter, Hans Van Gelooven, Johan Geladi, Danny Van Den Eynde, Gert Braspenninckx, Danny Frans, Kris Fransen, Bart Verheyen, Marc Der Kinderen, Curt Melotte, Danny Maes, Tom Donckers, Gaston Van Camp en Ben Aerts, trainer was Marc Janssens, hulptrainer Karel Van Hooydonck en afgevaardigde Frans Beckers. 

In 2007 promoveerde de club uiteindelijk voor het eerst in zijn bestaan naar de nationale reeksen. 

In het seizoen 2017/18 begon de B-ploeg in de 4e provinciale.

Resultaten

A-Elftal

B-Elftal

Seizoen 2022/23

A-kern

Transfers

Staf A-kern

Bekende (ex-)spelers
  Hakim Borahsasar
  Laurens Paulussen 
  Jason Wall 
  Sam Vermeylen 
  Emile Linkers
  Wim Kustermans
  Cisse Severeyns
  Edwin Grünholz

Coaches

Externe links
 Officiële website
 Officiële website (jeugd)

Sint-Lenaarts
Sport in Brecht
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)